Holmbach ist ein Gewässername:
 Holmbach (Emmer), rechter Zufluss der Emmer vor Steinheim, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Holmbach (Haselbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Haselbachs bis nahe Nantesbuch, Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Holmbach (Ulfenbach), rechter Zufluss des Ulfenbachs nach Ludwigsdorf, Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße an der Landesgrenze zu Heddesbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hollbach